Teresa Cristina Maria de Bourbon - terceira e última imperatriz do Brasil.
 Teresa Cristina - sambista brasileira.
 Teresa Cristina - atriz brasileira.
 Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias - politica brasileira
 Teresa Cristina & Grupo Semente - conjunto musical

Desambiguação
Desambiguações de prenomes